Quetzaltenango (departement) - departement van Guatamale
 Quetzaltenango (stad) - hoofdstad van bovenstaand departement